Genocide – film documentario del 1981 diretto da Arnold Schwartzman
 Genocide – episodio della serie televisiva The World at War
 Genocide – romanzo di Paul Leonard del 1997
 Genocide – album compilation dei Judas Priest del 2000